Зелінський () — українське та польське прізвище.

 Адам Зелінський (* 1982) — польський репер
 Адріан Зелінський (* 1989) — польський важкоатлет
 Зелінський Анатолій Феофанович (1925 — 2002) — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, професор
 Зелінський Вадим Іванович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зелінський Валерій Федорович (1930—1997) — радянський український графік, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Зелінський Василь — (бл. 1795, Львів — бл. 1860, Краків) — монах костелу Братів Менших Капуцинів у Кракові.
 Зелінський Василь Аркадійович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зелінський Віктор Петрович (1867-1940) — російський та український військовий діяч.
 Зелінський Владислав Володимирович (* 1936) — заслужений тренер УРСР, заслужений працівник фізичної культури і спорту УРСР
 Зелінський Володимир Анатолійович (* 1953) — художник, член Національної спілки художників України.
 Даниїл (у світі Володимир Зелінський; * 1972) — очільник Української Православної церкви в Америці.
 Зелінський Гавриіл Вікторович (1976—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зелінський Гаврило Михайлович (1750-1850) — кобзар
 Зелінський Ігор Петрович (1933—2002) — доктор геолого-мінералогічних наук, академік, ректор Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, заслужений діяч науки і техніки України.
 Зелінський Ілля Володимирович — волонтер, учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Зелінський Карл Михайлович (?-?) — український і російський актор і антрепренер XIX століття.
 Зелінський Микола Дмитрович (1861—1953) — радянський вчений-хімік, академік.
 Зелінський Сергій Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зелінський Сергій Леонідович (*1972) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Зелінський Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зелінський Тадеуш (1883-1925) — польський архітектор.
 Зелінський Тадеуш Богдан (1914-1986) — польський архітектор.

Див. також 
 Зелінська
 3042 Зелінський — астероїд

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища